Las mil y una noches puede referirse a:

 Las mil y una noches, recopilación de cuentos árabes.
 Las mil y una noches, película de 1958.
 Las mil y una noches, película de 1974.
 Las mil y una noches, miniserie de televisión.
 Las mil y una noches, serie de televisión turca.
 Las mil y una noches, teatro chileno.
 Las mil y una noches, álbum de Tierra Santa.
 Las mil y una noches, musical argentino.